Bolivia
 Vallegrande – città del dipartimento di Santa Cruz
 Provincia di Vallegrande – provincia del dipartimento di Santa Cruz
Croazia
 Vallegrande – comune della regione raguseo-narentana
 Vallegrande – frazione di Porto Re nella regione litoraneo-montana
Slovenia
 Vallegrande, oggi Veliki Dol – frazione di Sesana nel Litorale-Carso
Italia
 Vallegrande - frazione di Villa Latina